Sturdza (uneori cu grafia Stourdza sau Sturza) sau Sturza se poate referi la:

Familii
Familia Sturdza, veche familie românească, ale cărei origini se trag de prin 1540.

Personalități
 Alexandru Scarlat Sturdza (1791 – 1854), publicist rus și diplomat de origine greco-română, fiul lui Scarlat Sturdza, primul guvernator al Basarabiei după anexarea acesteia la Imperiul Rus, în 1812.
 Alexandru D. Sturdza (1869 – 1939), militar român din Primul Război Mondial, comandant al Diviziei 8 Infanterie; la 6 februarie 1917 părăsește comanda și dezertează la inamic.
 Alexandru (Săndulache) Sturdza (1758 - d.07.06.1831), mare vistiernic, fiu a lui Ștefan Sturdza și a Ruxandrei Mamona; căsătorit cu Ecaterina (Catinca) Moruzi, fiica lui Constantin Moruzi.
Șerban Dimitrie Sturdza, (n. 1967 în București), este stră-strănepot al lui Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei
 Cornel Popovici Sturza, politician român, deputat în legislatura 1992 – 1996
 Costache Sturdza, primar al Bacăului, fiul beizadelei Costache Sturdza și nepot al domnitorului Ioniță Sandu Sturdza
 Dimitrie Sturdza (n. 1938), tenismen și om de afaceri român cu cetățenie elvețiană
 Dimitrie A. Sturdza (1833 – 1914), academician și prim-ministru al României în perioada 1895 – 1909
 Frați radicali și D. Dim. Sturdza, o operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
 Dimitrie C. Sturdza-Scheianu (1839 – 1920), istoric, om politic, membru de onoare al Academiei Române
 Dimitrie Ferdinand Ștefan Sturdza, om de afaceri, fiul lui Dimitrie Sturdza 
 Dumitrașcu Sturza, mare boier din Moldova, hatman și spătar, caimacam al Moldovei în luna martie a anului 1757, între domniile lui Constantin Racoviță și Scarlat Ghica
 Eugen Sturza (n. 1984), politician din Republica Moldova
 Grigore M. Sturdza (1821 – 1901), prinț român, fiu al domnitorului Mihail Sturdza
 Ion Sturza (n. 1960), politician și om de afaceri, prim-ministru al Republicii Moldova (februarie – decembrie 1999)
 Ioniță Sandu Sturdza (1762 – 1842), domn al Moldovei în perioada 1822 – 1828
 Lucia Sturdza-Bulandra (1873 – 1961), renumită actriță de teatru din România
 Marius Sturza (1876 – 1954), medic român, membru de onoare al Academiei Române
Mihai Dimitrie Sturdza (1934 – 2020), istoric și diplomat român.
 Mihail Sturdza (1794 – 1884), domnitor al Moldovei în perioada 1834 – 1849.
 Mihail R. Sturdza (1886 – 1980), politician și ministru al afacerilor străine al României
 Olga Sturdza (1884 – 1971), născută Mavrocordat, sculptoriță română căsătorită cu prințul Mihail Sturdza (1876 – 1941), nepotul domnului Moldovei Mihail Sturdza
 Sandu (Alexandru) Sturza (cca. 1685 – 1754 /1756)[1], Mare Ban în divanul Moldovei, caimacam al Moldovei în perioada septembrie - octombrie 1726 
 Scarlat Sturdza, primul guvernator al Basarabiei după anexarea acesteia la Imperiul Rus, în 1812. 
 Șerban Sturdza, președintele Ordinului Arhitecților din România
 Vasile Sturdza (1810 – 1870), membru al căimăcămiei Moldovei de trei: octombrie 1858 - ianuarie 1859
 Vasile Sturza (n. 1953), jurist și diplomat, ministru al justiției în Republica Moldova (1994 - 1998)

Arhitectură
 Casa Sturdza din București care a aparținut lui Dimitrie A. Sturdza, academician, om politic român și prim-ministru al României.
 Castelul Sturdza, de la Miclăușeni, Iași, Moldova
 Mausoleul lui Grigore Sturdza, monument istoric situat în municipiul Iași
 Palatul Sturdza, de la Cozmești
 Palatul Sturdza, de la Miroslava, Iași, Moldova

Instituții de învățământ și cultură
 Biblioteca Județeană Costache Sturdza, din Bacău, numită astfel în memoria lui Costache Sturdza, primar al Bacăului 
 Școala Normală „Mihail Sturdza”, instituție de învățământ preuniversitar din Iași care a fuzionat în anul 1955 cu Școala Normală „Vasile Lupu” sub numele de Liceul Pedagogic din Iași
 Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, teatrul din București înființat în anul 1947 având-o ca prim director pe Lucia Sturdza-Bulandra

Politică
 Guvernul Vasile Sturdza, guvern în Principatul Moldovei în perioada 17 ianuarie – 6 martie 1859
 Guvernul Dimitrie A. Sturdza (1), guvern în România în perioada 4 octombrie 1895 – 21 noiembrie 1896
 Guvernul Dimitrie A. Sturdza (2), guvern în România în perioada 31 martie 1897 – 30 martie 1899
 Guvernul Dimitrie A. Sturdza (3), guvern în România în perioada 14 februarie 1901 – 20 decembrie 1904
 Guvernul Dimitrie A. Sturdza (4), guvern în România în perioada 12 martie 1907 – 27 decembrie 1908
 Guvernul Ion Sturza, guvern în Republica Moldova în perioada 19 februarie – 12 noiembrie 1999

Râuri
 Râul Sturza, curs de apă pe teritoriul României, afluent al râului Putna

Vezi și 
 Mihail Sturdza (dezambiguizare)

Note 

Nume de familie românești
Familii din Moldova